Xbox Game Studios (ранее Microsoft Studios и Microsoft Game Studios) — американский издатель компьютерных игр, входящий в подразделение Microsoft Gaming, базирующееся в Редмонде, штат Вашингтон. Компания была создана в марте 2000 года из внутренней группы игр для разработки и издательства компьютерных игр для Microsoft Windows.

История 
В 2006 году Microsoft Studios объявила о покупке Lionhead, известной по сериям Black & White и Fable, а также приобрела Massive Incorporated, агентство, специализирующееся на рекламе в видеоиграх.

В 2007 году Microsoft Studios объявила об открытии своего европейского офиса в Рединге, Англия. Возглавил новый офис Фил Спенсер. В том же году была расформирована FASA Studio, известную по серии видеоигр MechWarrior, Bungie, студия-разработчик Halo: Combat Evolved, объявила о своей независимости от Microsoft Studios, Питер Мур покидает Microsoft Studios и становится главой спортивного отделения Electronic Arts 17 июля 2007 года, Дон Мэттрик становится старшим вице-президентом Microsoft Studios в июле 2007 года.

В 2008 году Microsoft Studios расформировала студию Carbonated Games, объявила о создании Xbox Live Productions, чтобы развивать «высококачественный цифровой контент» для Xbox Live Arcade, а также начала набор в студию 343 Industries, чтобы продолжить развитие франшизы Halo после того, как её прошлый разработчик, Bungie, отделилась от Microsoft Studios.

В 2009 году Microsoft Studios объявила о закрытии Ensemble Studios и Aces Studio в связи с финансовым кризисом и реструктуризацией дочерних компаний, в мае Microsoft приобрела канадского разработчика BigPark Inc., который вошёл в состав Microsoft Studios, Фил Спенсер был назначен вице-президентом Microsoft Studios после того, как прежний вице-президент, Шейн Ким, вышел в отставку, Microsoft Studios открыла Good Science Studio для разработки программного обеспечения для Kinect.

В 2010 году Microsoft Studios открыла Mobile Gaming Studio, специализирующуюся на разработке игрового и мультимедийного контента Windows Phone, Microsoft Studios создала новую внутреннюю студию — Microsoft Game Studios — Vancouver, но студия была открыта лишь в мае 2011 года, Microsoft Studios создала ещё одну внутреннюю студию — Microsoft Flight Development Team для портирования Microsoft Flight на PC, Дон Мэттрик повышен до должности главы развлекательного подразделения в октябре 2010 года.

В 2011 году Microsoft Studios открыла свои новые подразделения в Лондоне, Редмонде и в Виктории, приобрела разработчика инди-игр Twisted Pixel Games, известного по компьютерным играм Splosion Man и The Gunstringer.

В 2012 году Microsoft Studios начала набирать людей в Redmond — Microsoft Studios — Sports Entertainment Group, в Redmond — Microsoft Studios — Playful Learning и в Redmond — Microsoft Studios — The Connected Experiences, Фил Харрисон присоединился к Microsoft как глава Microsoft European Studios и IEB, Microsoft Studios приобрела студию Press Play, известную по компьютерной игре Max & the Magic Marker, Microsoft Studios объявляет о своих намерениях расширить штат сотрудников Microsoft Studios Victoria до 80-100 человек, Microsoft открыла набор в новую внутреннюю студию — Skybox Sports, Microsoft раскрывает свои планы об открытии студии в Лондоне для разработки free-to-play, социальных и онлайн-игр, уменьшена численность Microsoft Studios Vancouver в связи со отменой Kinect-игры Проект Колумбия, также объявлено об прекращении разработки Microsoft Flight, Microsoft Studios Vancouver официально переименована в Black Tusk Studios. Они нацелены создать крупный проект, способный соперничать с Halo, а также делают продолжение Gears of War (вероятно, что это один и тот же проект).

В 2013 году Microsoft переименовывает Microsoft Studios London в LIFT London, студию разрабатывающую игры, основанные на облачных вычислениях, Microsoft Studios официально анонсировали консоль Xbox One 21 мая 2013 года, Microsoft Studios объявили, что они выпустят 15 эксклюзивов для Xbox One за 12 месяцев после выхода консоли, 8 из них совершенно новые франшизы, вместе с открытием Microsoft Studios Osaka в Японии, Microsoft объявили что собираются вложить 1 миллиард долларов на разработку игр для Xbox One, Дон Мэттрик покидает Microsoft Studios и присоединяется к Zynga 1 июля 2013 года.

В сентябре 2014 года шведская компания Mojang, вместе с правами на бренд Minecraft, была официально куплена Microsoft Studios. После покупки из студии ушёл основатель студии Маркус Перссон.

В 2015 году Black Tusk Studios была официально переименована в The Coalition, и будет сконцентрирована только на играх серии Gears of War.

В 2016 году официально стало известно о планах Microsoft Studios по охвату ПК-рынка на Windows 10, наравне с консолью Xbox One. На данный момент в список входят: Sea of Thieves, Quantum Break, ReCore, Gears of War 4, Forza Motorsport 6: Apex, Scalebound и другие. В марте 2016 года стало известно о закрытии двух внутренних студий — Lionhead Studios и Press Play. По словам представителя Microsoft Studios Europe, «эти изменения вступают в силу вследствие того, что Microsoft Studios фокусирует инвестиции и внимание на тех проектах, которые наиболее интересны фанатам». Также было объявлено о том, что студии BigPark, Good Science Studio, Leap Experience Pioneers, Function Studios, Team Dakota и SOTA будут присоединены или реорганизованы в другие студии Microsoft. Одновременно с объявлением о закрытии Lionhead Studios, было объявлено об отмене Fable Legends. В мае 2016 года было объявлено о закрытии Project Spark. 12 августа 2016 года сервера были закрыты, а сама игра удалена из Xbox Live и Windows Store. На конференции E3 2016 была показана уменьшенная версия Xbox One под названием Xbox One S и была анонсирована разработка новой консоли под кодовым именем Project Scorpio. Также на конференции была анонсирована функция Xbox Play Anywhere, позволяющая получить версию игры для Windows 10 при покупке игры на Xbox One, и наоборот.

В январе 2017 года Microsoft Studios объявила об отмене Scalebound. 28 февраля Microsoft анонсировала подписку Xbox Game Pass, дающая игрокам доступ к некоторым играм из библиотеки Xbox 360 и Xbox One. Запуск подписки состоялся 24 мая 2017 года. На E3 2017 был представлен «Project Scorpio» под именем Xbox One X. Релиз консоли состоялся 7 ноября 2017 года. Также на E3 2017 была анонсирована обратная совместимость с оригинальным Xbox для Xbox One. 20 сентября стало известно об повышении главы Xbox Фила Спенсера до вице-президента Microsoft по геймингу. 25 октября Microsoft объявила о прекращении производства Kinect.

23 января 2018 года было объявлено о том, что все будущие игры Microsoft Studios будут появляться в Xbox Game Pass в день релиза. На E3 2018 Фил Спенсер объявил о покупке 4 игровых студий: Compulsion Games, Ninja Theory, Playground Games и Undead Labs. Также было объявлено о создании студии The Initiative. В рамках конференции X018 Мэтт Бути объявил о покупке 2 игровых студий: inXile Entertainment и Obsidian Entertainment.

5 февраля 2019 года было объявлено о переименовании Microsoft Studios в Xbox Game Studios. На E3 2019 была анонсирована разработка консоли нового поколения под кодовым именем Project Scarlett, выход которой запланирован на конец 2020 года. Также было объявлено о первом публичном тестировании облачного сервиса Project xCloud, о выходе подписки Xbox Game Pass на ПК и покупке студии Double Fine Productions.

Microsoft Gaming 

Microsoft Gaming, также известна под брендом Xbox — американское игровое подразделение Microsoft, объединяющая в себя компании Xbox Game Studios и ZeniMax Media.

История 
21 сентября 2020 года Microsoft объявила о покупке ZeniMax Media вместе со всеми её активами — включая издательство Bethesda Softworks. Сумма сделки составила 7,5 млрд долларов США.

18 января 2022 года Microsoft объявила о планах покупки Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов и сообщила, что «как можно больше игр» этой студии войдут в каталог Xbox Game Pass в тот момент, когда сделка будет завершена.

19 января 2022 года было создано подразделение Microsoft Gaming для объединения Xbox Game Studios и ZeniMax Media под руководством Фила Спенсера.

Студии

Xbox Game Studios

ZeniMax Media

Бывшие 
  Bungie — серия игр Halo.
  Twisted Pixel Games — The Maw, 'Splosion Man, Comic Jumper: The Adventures of Captain Smiley, Ms. Splosion Man, The Gunstringer, LocoCycle.

Закрытые 
  ACES Game Studio — серии Flight Simulator, Combat Flight Simulator и Train Simulator. Закрыта 23 января 2009 года в процессе финансового кризиса.
  Ensemble Studios — серия Age of Empires, Age of Mythology, Halo Wars. Закрыта 29 января 2009.
 // Carbonated Games — разрабатывала игры для MSN и Windows Live Messenger (MSN Games). Распущена 27 марта 2008.
  Digital Anvil — , Freelancer. Закрыта 31 января 2006.
  Hired Gun — портирование Halo 2 на Windows Vista. Закрыта в октябре 2007.
  FASA Studio — MechCommander, MechCommander 2, MechWarrior 4: Vengeance, Shadowrun. Распущена 12 сентября 2007 года.
  Indie Built — Amped , Links, Top Spin. Продана Take-Two Interactive в октябре 2004, сейчас закрыта.
  Angel Studios — серия Midtown Madness. Продана Take-Two Interactive в ноябре 2002, преобразована в Rockstar San Diego.
  Lionhead Studios — серии Black & White, Fable: Fable: The Lost Chapters, Fable II, Fable III, Fable Heroes, Fable: The Journey. Закрыта в марте 2016.
  Press Play — Max & the Magic Marker, Max: The Curse of Brotherhood, Kalimba, Project Knoxville. Закрыта в марте 2016.
  BigPark — Kinect Joy Ride, Joy Ride Turbo. Закрыта в марте 2016.
  Good Science Studio: Kinect Adventures!, Kinect Fun Labs. Закрыта в марте 2016.

Разработанные игры

Xbox Game Studios

Bethesda Softworks

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 

Подразделения Microsoft
Компании Редмонда (Вашингтон)
Производители компьютерных игр США
Появились в 2002 году в США
Производители компьютерных игр по алфавиту